Jarosław Kaczmarczyk (1885–1944) – doktor praw, w latach 1918–1920 premier Ruskiej Narodowej Republiki Łemków,
 Jarosław Kaczmarczyk (1957–2018) – polski zawodnik i trener karate, wicemistrz Polski z 1982